Алекса́ндр Ива́нович Опа́рин (, Углич, Ярославская губерния, Российская империя — 21 апреля 1980, Москва, СССР) — советский биолог и биохимик, создавший теорию возникновения жизни на Земле из абиотических компонентов; академик АН СССР (1946; член-корреспондент с 1939), Герой Социалистического Труда (1969). Лауреат Ленинской премии.

Биография 

Родился  в Угличе Ярославской губернии в купеческой семье. Среди сведений о детских годах А. И. Опарина указывается, что он с родителями вскоре переехал в деревню Кокаево (неподалёку от Углича). В семье также рос старший брат Дмитрий, будущий русский и советский экономист.

В 1912 году окончил 2-ю московскую гимназию, в 1917 году — естественное отделение физико-математического факультета МГУ. В 1925 году начал читать в МГУ курс лекций «Химические основы жизненных процессов»; в 1931 году — курс технической биохимии. В 1930—1931 годы был профессором кафедры технической биохимии Московского химико-технологического института и кафедры технической биохимии Московского института технологии зерна и муки.

Первые экспериментальные исследования А. И. Опарина были посвящены химизму дыхания. В них он показал, что хлорогеновая кислота является важнейшим компонентом окислительно-восстановительных реакций в клетке.

В 1934 году, без защиты диссертации, он был утверждён в звании доктора биологических наук.

С начала 1935 года начинает свою работу Институт биохимии АН СССР, основанный Опариным совместно с А. Н. Бахом. С самого основания института Опарин руководил Лабораторией энзимологии, которая в будущем преобразовалась в Лабораторию эволюционной биохимии и субклеточных структур. До 1946 года он являлся заместителем директора, после смерти А. Н. Баха — директором этого института.

3 мая 1924 года на собрании Русского ботанического общества выступил с докладом «О возникновении жизни», в котором предложил теорию возникновения жизни из первичного «бульона» органических веществ. В середине XX века были экспериментально получены сложные органические вещества при пропускании электрических зарядов через смесь газов и паров, которая гипотетически совпадает с составом атмосферы древней Земли. В качестве протоклеток Опарин рассматривал коацерваты — органические структуры, окружённые жировыми мембранами.

В годы Великой Отечественной войны Опарин руководил работами по изучению биохимии различных технологических процессов, по изысканию путей рациональной переработки и использования продуктов питания. Опарин занимался проблемами усвояемости муки грубых помолов.

В 1942—1960 годах А. И. Опарин заведовал кафедрой биохимии растений МГУ, где читал курсы лекций по общей биохимии, технической биохимии, спецкурсы по энзимологии и по проблеме происхождения жизни. В 1937 году организовал кафедру технической биохимии при Московском технологическом институте пищевой промышленности.

После смерти в 1951 году С. И. Вавилова А. И. Опарин стал 2-м председателем правления Всесоюзного просветительского общества «Знание». Оставался на этому посту по 1958 год, когда председателем «Знания» был избран М. Б. Митин.

В 1970 году было организовано Международное научное общество по изучению возникновения жизни (International Society for the Study of the Origin of Life), первым президентом, а затем почётным президентом которого был избран Опарин. Исполком ISSOL в 1977 году учредил , присуждаемую за важнейшие экспериментальные исследования в этой области.

Был одним из академиков АН СССР, подписавших в 1973 году письмо учёных в газету «Правда» с осуждением «поведения академика А. Д. Сахарова». В письме Сахаров обвинялся в том, что он «выступил с рядом заявлений, порочащих государственный строй, внешнюю и внутреннюю политику Советского Союза», а его правозащитную деятельность академики оценивали как «порочащую честь и достоинство советского ученого».

Умер 21 апреля 1980 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Опарин и лысенковщина 
В период лысенковщины Опарин принял сторону Лысенко, по собственным словам, опасаясь возможных репрессий, однако, по утверждению цитолога В. Я. Александрова:
… Опарин в самом конце 1955 года продолжал усердно отстаивать лженауку не только Лысенко, но и Лепешинской, несмотря на то, что к этому времени было уже опубликовано немало статей, разоблачающих их данные, и несмотря на то, что не было уже основания бояться репрессий за отстаивание истин настоящей науки.

Награды и премии 
 Герой Социалистического Труда (13.03.1969)
 5 орденов Ленина (19.09.1953; 02.03.1964; 08.08.1967; 13.03.1969; 04.03.1974)
 орден Отечественной войны 2-й степени (10.06.1945)
 орден Трудового Красного Знамени (02.03.1944)
 медали
 Ленинская премия

Память 
 В Москве — на доме, в котором с 1958 по 1980 год жил учёный (ул. Дмитрия Ульянова, 3), установлена мемориальная доска.
 В Угличе — улица Опарина, д. 5 — до 1917 года улица называлась Воскресенская, затем — Рыкова, Республиканская.
  Международного научного общества изучения возникновения жизни (International Society for the Study of the Origin of Life), присуждаемая Исполком ISSOL за важнейшие экспериментальные исследования в этой области.
 В Москве — улица Академика Опарина в районах Обручевский и Коньково.
 В Московской области, Раменском районе, рп. Ильинский - улица Опаринская.

Научные труды

Научно-популярные книги

Примечания

Литература 
 
 Статья: Он обладал даром провидения. Вестник РАН, 1994, том 64, № 5, с. 432—447
 Хронологический указатель основных трудов Александра Иванович Опарина

Ссылки 

 
 
 
 web-архивы
 Страница на сайте Института биохимии им. А. Н. Баха

Биохимики СССР
Эволюционисты
Персоналии:Мичуринская биология
Выпускники 2-й Московской гимназии
Выпускники физико-математического факультета Московского университета
Преподаватели биологического факультета МГУ
Лауреаты премии Калинги
Преподаватели Российского химико-технологического университета
Депутаты Верховного Совета РСФСР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 4-го созыва
Преподаватели биолого-почвенного факультета МГУ
Лауреаты премии имени И. И. Мечникова
Руководители общества «Знание»
Иностранные члены Болгарской академии наук
Члены Леопольдины
Члены Академии наук ГДР
Почётные доктора Йенского университета
Почётные доктора университетов Франции
Почётные доктора Варшавского университета
Почётные доктора университетов Венгрии
Кавалеры ордена «Кирилл и Мефодий»
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Главные редакторы «Докладов Академии наук»